Esistono più comuni francesi con questo nome

Tournemire – Aveyron
Tournemire – Cantal